Zdzisław Smoliński, działacz sportowy
 Zdzisław Smoliński (1942–1993), lekkoatleta młociarz, olimpijczyk